Slalom gigant kobiet podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1960 w Squaw Valley został rozegrany 23 lutego. Zawody odbyły się na trasie w Squaw Valley. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Szwajcarka Yvonne Rüegg, srebro wywalczyła Penny Pitou z USA, a brąz zdobyła Włoszka Giuliana Chenal Minuzzo.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1960